Niemcy:
 Limmer – dzielnica Alfeld (Leine)

Osoby:
 Franz Limmer – austriacki kompozytor
 Herbert Limmer – niemiecki dyplomata
 Konrad Limmer – niemiecki teolog

Inne:
 Limmerstraße – ulica w Hanowerze

Zobacz też:
 Linden-Limmer